«Старожил» — художественный фильм, дебютная лента режиссёра Искандера Хамраева. Снят на киностудии Ленфильм, по сценарию Никодима Гиппиуса, в 1961 году. Основная часть съемок прошла в городе Волжский Волгоградской области.

Сюжет 
Именем Андрея Крутикова названа улица в новом городе. Он был первым ребёнком, родившемся в посёлке строителей. Прошли годы и подросший Андрей, уважительно зовущийся старожилом, не может похвастаться своими успехами. Учится он посредственно, иногда не в меру шалит, может приврать и обидеть товарища. Он видит свои недостатки, но не знает как с ними справиться. Дружба с новым мальчиком, актёром приехавшего к ним на гастроли цирка, помогла Андрею поменять своё отношение к жизни. Лозунг артиста: «От простого — к сложному», ребята применили к учёбе и за короткий срок, подтянувшись по математике, успешно написали годовую контрольную.

В ролях 
 Виктор Перевалов — Андрей Крутиков
 Толя Архипов — Борис Скалов
 Миша Екимов — Мишка, соседский малыш
 Валя Нехнаева — Таня Синицына
 Саша Арцимович — Лёва Пелевин
 Вера Романова — Евдокия Петровна, бабушка Андрея
 Нелли Зиновьева — Анна Васильевна, учительница
 Николай Харитонов — председатель Горсовета
 Олег Хроменков — монтёр
 Александр Орлов — работник манежа
 Анатолий Абрамов — эпизод
 Светлана Мазовецкая — эпизод
 Майя Блинова — эпизод
 Виталий Матвеев — стрелок ВОХР
 Георгий Сатини — дядя Серёжа 
 Александр Суснин — эпизод
 Жанна Сухопольская — эпизод
 Галина Теплинская — эпизод

Съёмочная группа 
 Сценарист: Никодим Гиппиус
 Режиссёр: Искандер Хамраев
 Оператор: Константин Рыжов
 Композитор: Николай Червинский
 Художник: Семён Малкин

Ссылки 
 Публикация газеты «Волжская правда» о съёмках фильма

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Искандера Хамраева
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Чёрно-белые фильмы СССР